Die Football League Second Division 1984/85 war die 82. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 25. August 1984 und endete am 13. Mai 1985.

Zweitligameister wurde Oxford United und daneben stiegen auch die zweit- und drittplatzierten Birmingham City und Manchester City in die Football League First Division auf. Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1985/86 die drei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Norwich City, AFC Sunderland und Stoke City die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen mussten Notts County, Cardiff City und die Wolverhampton Wanderers. Anstelle der drei Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1985/86 der Third-Division-Gewinner Bradford City sowie die dahinter rangierenden FC Millwall und Hull City die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1984-85 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1984/85
1984